Кли́ренс ():
 Клиренс — зазор, расстояние от корпуса, например
 Дорожный просвет у автомобилей
 Клиренс судна
 Клиренс в фармакологии, токсикологии и медицине — показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма.
 Клиренс в снукере — забивание шаров в лузы до полной очистки стола;
 Тотал клиренс — забивание всех (от первого до последнего) шаров в лузы.